Bienville est un terme pouvant faire référence à:

Patronyme 
 Céléron de Bienville (1693-1759), officier et explorateur de la Nouvelle-France
 Jean-Baptiste Le Moyne de Bienville (1680-1767), explorateur canadien-français
 J.D.T. de Bienville (1726?-1813?), médecin français ayant exercé aux Provinces-Unies
 Maurice Thomassin de Bienville (1775-1860), homme politique français

Toponyme

Bienville, village de la Louisiane
 Paroisse de Bienville, paroisse de la Louisiane
 Forêt nationale de Bienville, forêt nationale américaine dans le Mississippi

Bienville, commune française de l'Oise
 Bienville, ancienne commune de la Haute-Marne
 Bienville-la-Petite, commune française de Meurthe-et-Moselle
 Eurville-Bienville, commune française de la Haute-Marne

Bienville, ancienne municipalité, aujourd'hui fusionnée à Lévis

Voir aussi 

 , bateau à vapeur de l'Union Navy